Ранчо Санта Сесилија има више значења:

 Ранчо Санта Сесилија (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Сесилија (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Сесилија (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Санта Сесилија, Лос Гвахес (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Санта Сесилија, Лос Сауз (Сан Дионисио Окотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Санта Сесилија (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Санта Сесилија (Атојатемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Санта Сесилија (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику